Грязино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Грязино — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Грязино — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Грязино — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.